Бехтемир-Аникино — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Новиковского сельсовета.

География 
Находится в юго-восточной части края, на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности, на реке Бехтемир.
Климат
умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

История 
Возник в 1817 году, как форпост казаков на реке Бехтемирка.

Посёлок входит в муниципальное образование «Новиковский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % от 166 жителей.

Инфраструктура 
До коллективизации, прошедшей после гражданской войны, в Бехтемир-Аникино имелись семилетняя школа, почта и народный дом

По официальным данным, в поселке нет врачебных и культурных учреждений. В центре поселения, селе Новиково, находится общеобразовательная школа, отделение «Почты России».

Развито скотоводство.

Транспорт 
Посёлок малодоступен из-за аварийного состояния моста через реку Козлачиху, которую пересекает просёлочная дорога .

Примечания 

Населённые пункты Бийского района